Existen dos islas llamadas Ascensión:

 Isla Ascensión, en el océano Atlántico.
 Isla Ascensión, en el archipiélago de las Guaitecas, en el océano Pacífico.